Ženská dvouhra BRD Bucharest Open 2016 probíhala v polovině července 2016. Do singlové soutěže bukurešťského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová, kterou v 1. kole vyřadila Běloruska Aljaksandra Sasnovičová.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená a domácí tenistka Simona Halepová, jež ve finále zdolala turnajovou sedmičku Anastasiji Sevastovovou za 46 minut hry po hladkém průběhu 6–0 a 6–0 a snížila tak bilanci ze vzájemných zápasů na 2:3.

V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, když předtím v květnu triumfovala na antuce v Madridu, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Jednalo se rovněž o její druhý triumf z tohoto podniku, když zde naposledy triumfovala v roce 2014.

Při slavnostním ceremoniálu pak žasla nad finálovým výsledkem a zhodnotila finále: „Myslím, že jsem snad ještě nikdy na okruhu WTA nevyhrála 6–0 6–0. Věděla jsem, že proti sobě budu mít těžkou soupeřku a o takovým výsledku se mi ani nesnilo, protože jsem tu Anastastii několikrát viděla a vím, že má výborný cit pro hru.“ Poražená Lotyška s nadsázkou řekla: „Já děkuji celému svému týmu, finále je pro mě dobrý výsledek, který mě bude motivovat. Děkuji i svému trenérovi, dnes to bylo dobrá rada za stavu 5-0.“

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2016